Berlin-Wilmersdorf, een stadsdeel van Berlijn, vroeger een zelfstandige stad
Deutsch-Wilmersdorf, van 1906 tot 1912 de naam van deze stad
 Charlottenburg-Wilmersdorf, een district van Berlijn
 Madlitz-Wilmersdorf, een gemeente in het district Oder-Spree in Brandenburg
 Wilmersdorfer See, een gedempt meer in Berlin-Wilmersdorf
 Volkspark Wilmersdorf, een park op de locatie van de voormalige Wilmersdorfer See

Zie ook
 Willmersdorf, doorverwijspagina